Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Sania Mirzaová.

Soutěž čtyřhry vyhrála pátá nasazená dvojice Andrea Hlaváčková a Pcheng Šuaj, která ve finále snadno zdolala čtvrtý pár světa Caru Blackovou ze Zimbabwe a Saniu Mirzaovou z Indie po dvousetovém průběhu dvakrát 6–4. Obě vítězky hrály první společné finále na okruhu WTA a díky vítězství si tedy připsaly první společnou trofej.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (finále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová ''(2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

| RD1-score06-1=75
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= G Muguruza   C Suárez Navarro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C McHale   C Scheepers
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= S Halep   R Olaru
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= O Kalašnikova   K Koukalová
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Dellacqua   L Raymond
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Jurak   M Moulton-Levy
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= M Hingis   F Pennetta
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[6]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= K Mladenovic  
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=
| RD2-team03= '''A Klepač

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2014
WTA Tour 2014